De Ronde van Luxemburg 1995 (Lëtzebuergesch: Tour de Luxembourg 1995) werd verreden van donderdag 8 juni tot en met zondag 11 juni in Luxemburg. Het was de 55ste editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.HC). De ronde telde vijf etappes. Titelverdediger was de Nederlander Frans Maassen.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe A

3e etappe B

4e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1995
1995